Талажанка:
Талажанка (приток Кобры) — река в Кировской области
Талажанка (приток Легчима) — река в Пермском крае
Талажанка (приток Ивы) — река в Перми
Талажанка (приток Уни) — река в Свердловской области
Талажанка (приток Аремзянки) — река в Тюменской области
Талажанка (приток Кеми) — река в Красноярском крае
Талажанка — село в Красноярском крае